Плита Кермадек — длинная узкая тектоническая плита. Имеет площадь — 0,01245 стерадиан. Обычно ассоциируется с  Австралийской плитой.

Расположена к западу от  желоба Кермадек на юге  Тихого океана. Кроме этого плита является фундаментом  острова Северный  Новой Зеландии и  островов Кермадек. Отделена от Австралийской плиты длинной  дивергентной границей, которая образует обратную  островную дугу.

Граничит с Австралийской,  Тихоокеанской и  плитой Тонга.

Ссылки 
  Peter Bird,An updated digital model of plate boundaries, Geochemistry Geophysics Geosystems, 2003 

Литосферные плиты